Bangladesh
Nawabganj – upazila della divisione di Dacca
Nawabganj – upazila della divisione di Rangpur
Chapai Nawabganj Sadar – upazila della divisione di Rajshahi

India
 Nawabganj – città dell'India del distretto di Bareilly
 Nawabganj – città dell'India del distretto di Gonda
 Nawabganj – città dell'India del distretto di Unnao